Kabar désigne :
 Kabar ou Kabaré, un type de fête dans le sud-ouest de l'océan Indien ;
 Kabar, une agence de presse au Kirghizistan ;
 Kabar, Wildlife Sanctuary dans l'état indien de Bihar.

Voir aussi
Ka-Bar, un couteau de combat américain.